Iot, IoT, IOT och iot kan syfta på 

 IOT – landskod (inom NATO) för Brittiska territoriet i Indiska oceanen
 IoT – vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling från engelska Internet of Things, se Sakernas internet